Simah je lahko:
Simah Ebionit (pozno 2. st. n. št.), avtor enega od grških prevodov Stare zaveze Svetega pisma, ki ga je uporabil tudi Origen v svojih prevodih heksapla in tetrapla
Simah ben Jožef (Symmachus ben Joseph), 5. rod judovskih modrecev (170-200 n.št.) v zgodbi Tana 
 Papež Simah – papež in svetnik (*460, papež 498-514)
 Simah – senator v času Janeza I.  »poslednji pravi Rimljan«, ki ga je dal kralj Teodorik obglaviti
 Simah – Jud, svetovalec kralja Teodorika, katerega je hujskal zoper katoličane

V starem Rimu je obstajala pomembna aristokratska rodovina, ki je nosila ime Simah (Symmachus), od katerih so bili nekateri konzuli, eden pa prefekt; najpomembnejši Simah je bil. 
 Kvint Avrelij Simah (Quintus Aurelius Symmachus) – (*ok. 340 †ok.402 n.št.), govornik, pisatelj in politik

Opombe